Árvore de costados é a árvore genealógica que apresenta toda a genealogia ascendente (ascendências paterna e materna) de uma pessoa.

Os pais formam dois costados da pessoa cuja genealogia se estuda, os avós 4 costados, os bisavós 8 costados, os trisavós 16 costados, e assim por diante.

Pelo método Stradonitz, o indivíduo em quem se inicia a representação da árvore (“de cujus” ou “probandus”) tem o nº 1; os pais terão os números 2 e 3; os avós terão os números de 4 a 7, e assim por diante.

Exemplo: Costados de D. Pedro I do Brasil, IV de Portugal

Bibliografia 
 Mendes, Nuno Canas. Descubra as suas Raízes. Lyon Multimédia Edições. Mem Martins, 1996, pág. 17-20, 50, 97, 99, anexos fig. 1-5. ISBN 972-8275-29-3

Ligações externas 
 
 

Genealogia